Frame by Frame: The Essential King Crimson — збірка англійської групи King Crimson, яка була випущена у 1991 році.

Композиції 
 21st Century Schizoid Man - 7:20
 I Talk to the Wind - 6:05
 Epitaph - 8:44
 Moonchil - 2:26
 The Court of the Crimson King - 9:25
 Peace: A Theme - 1:16
 Cat Food - 2:45
 Groon - 3:31
 Cadence and Cascade - 4:10
 The Sailor's Tale - 7:27
 Ladies of the Road - 5:31
 Bolero - 6:45
 Larks' Tongues in Aspic (Part I) - 10:53
 Book of Saturday - 2:53
 Easy Money - 7:55
 Larks' Tongues in Aspic (Part II) - 7:09
 The Night Watch - 4:40
 The Great Deceiver - 4:03
"Fracture - 6:57
 Starless - 4:38
 Red - 6:17
 Fallen Angel - 5:59
 Elephant Talk - 4:42
 Frame by Frame - 5:08
 Matte Kudasai - 3:48
 Thela Hun Ginjeet - 6:26
 Heartbeat - 3:54
 Waiting Man - 4:22
 Neurotica - 4:48
 Requiem - 6:36
 Three of a Perfect Pair - 4:11
 Sleepless - 5:22
 Discipline - 5:05
 The Sheltering Sky - 8:16
 The King Crimson Barber Shop - 1:31
 Get Thy Bearings - 9:21
 Travel Weary Capricorn - 4:23
 Mars: The Bringer of War - 8:09
 The Talking Drum - 8:30
 21st Century Schizoid Man - 9:15
 Asbury Park - 6:52
 Larks' Tongues in Aspic (Part III) - 2:35
 Sartori in Tangier - 4:08
 Indiscipline - 5:26

Джерела 
 
 "Frame+by+Frame+The+Essential+King+Crimson"+by+"King+Crimson" amazon

Альбоми King Crimson